Epidemia cholery w Poznaniu (1831)
 Epidemia cholery w Poznaniu (1848)
 Epidemia cholery w Poznaniu (1866)

Zobacz też 
 Zaraza w Poznaniu
 Zaraza w Wielkopolsce